Nino Di Paolo – generale italiano
 Paolo Di Paolo – scrittore italiano
 Paolo Di Paolo – fotografo italiano